Правила Бейкера относятся к набору принципов переговорного процесса, определяющих стороны в карабахском конфликте. Армения и Азербайджанская Республика определены как основные стороны, а армянская община и азербайджанская община Карабаха определены как заинтересованные стороны.

Правила Бейкера были названы в честь 61-го государственного секретаря США Джеймса Бейкера III, который был назначен главным переговорщиком США в рамках посреднических усилий СБСЕ для прекращения карабахского конфликта. Министры иностранных дел Азербайджана и Армении согласовали правила о том, как стороны в конфликте будут представлены на переговорах, проводимых под эгидой СБСЕ. С самого начала правила Бейкера лежали в основе переговорного процесса при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

См. также 
 Мадридские принципы
 Бишкекский протокол
 Тегеранское коммюнике
 Железноводское коммюнике

Примечания 

Карабахский конфликт
Переговоры
История Мадрида
Международные договоры Армении
Международные договоры Азербайджана
ОБСЕ